3D-сканер — пристрій, який аналізує об'єкт або середовище реального світу для збору даних щодо його форми і, якщо можливо, кольору. Зібрані дані потім використовуються для побудови цифрових тривимірних моделей.

Для створення пристроїв 3D-сканування може бути використано багато різноманітних технік; кожна технологія має свої особливості, обмеження і вимагає різних витрат. Більшість обмежень стосуються видів об'єктів, які можуть бути оцифровані, які досі не вирішені до кінця. Наприклад, більшість оптичних технологій матиме складнощі з обробкою блискучих, дзеркальних або прозорих об'єктів. Наприклад, промислова комп'ютерна томографія може використовуватись для побудови цифрових 3D-моделей, застосовуючи неруйнівний контроль.

Зібрані таким чином 3D-дані є корисними для широкого кола застосувань. Ці пристрої широко використовуються в індустрії розваг: у виробництві фільмів і відеоігор. Інші поширені застосування цієї технології включають промисловий дизайн, біопротезування і протезування, зворотна розробка і прототипування, контроль якості, спостереження і документування артефактів при виробництві. Характерним прикладом реалізації 3D-сканування стало обстеження військовослужбовців сухопутних військ США для оцінки місць розташування солдат у бойовій машині та прогнозування положення водіїв у процесі керування транспортним засобом. Крім того, у 2016-2019 роках Організація НАТО з науки і технологій проводить дослідження на тему HFM-266 “3D scanning for clothing fit and logistics”, які стануть підґрунтям подальшої стандартизації процедури 3D-сканування персоналу з метою оптимального підбору одягу та управління відповідною логістикою.

Див. також 
 3D-принтер
 Тривимірна графіка

Примітки

Посилання 

 Changsoo Je, Sang Wook Lee, and Rae-Hong Park. High-Contrast Color-Stripe Pattern for Rapid Structured-Light Range Imaging. Computer Vision — ECCV 2004, LNCS 3021 (8th European Conference on Computer Vision, Prague, Czech Republic, May 2004, Proceedings, Part I), pp. 95–107, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, May 10, 2004.
 
 Raymond A. Morano, Cengizhan Ozturk, Robert Conn, Stephen Dubin, Stanley Zietz, Jonathan Nissanov "Structured Light Using Pseudorandom Codes" IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence — TPAMI, vol. 20, no. 3, pp. 322–327, 1998

 HFM-266 "3D scanning for clothing fit and logistics" 

Пристрої введення